Золочевское () — село в Валковской городской общине Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321288504. Население по переписи 2001 г. составляет 58 (26/32 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Золочевское находится рядом с местом, где берут свои истоки реки Черемушная и Карамушина, рядом проходит автомобильная дорога  ().
На расстоянии в 1 км расположено село Шаровка, в 3-х км железнодорожная станция Огульцы

История 
 1665 — дата основания.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины